Fredonia puede referirse a:

 Fredonia, municipio de Colombia.
 Fredonia, localidad del estado de Alabama (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Arizona (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Arkansas (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de California (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Fredonia, municipio del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Kansas (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Kentucky (Estados Unidos).
 Fredonia, municipio del estado de Míchigan (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Pensilvania (Estados Unidos).
 Fredonia, localidad del estado de Texas (Estados Unidos).
 Fredonia, villa del estado de Wisconsin (Estados Unidos).
 Fredonia, pueblo del estado de Wisconsin (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:
 La Rebelión de Fredonia, primer intento de los anglosajones de Texas de separarse de México.